

Patronyme 

 Charles Georgin (1868-1932), professeur, est latiniste et helléniste. 
 Charles Georgin, docteur en Droit lauréat de la Faculté de droit de Paris (prix de thèse, auteur des Notions élémentaires de droit civil).
 Charles Georgin, maire de Castelnaudary de 1920 à 1935.  
 Jacques Georgin (1935-1970), professeur, est un militant FDF des premiers jours.
 René Georgin (1888-1978), professeur, est un grammairien français.
 Robert Georgin, linguiste belge né en 1923.

Toponyme 
 Avenue Jacques Georgin à Bruxelles.

Entreprise 
 Georgin (entreprise) à Châtillon.